Oostveld (Oedelem), een gehucht in Oedelem, deelgemeente van de Belgische gemeente Beernem
Oostveld (Eeklo), een wijk in de Belgische stad Eeklo